Двойная спираль ():
 Двойная спираль — автобиографическая книга Джеймса Уотсона об истории открытия структуры ДНК, опубликованная в 1968 году.
 Двойная спираль — структура ДНК (см. ДНК#Двойная спираль).
  — туманность, расположенная на расстоянии порядка 300 световых лет от ядра Млечного пути.
 Double Helix Games — американская компания, занимающаяся разработкой компьютерных игр.
 Soldier of Fortune II: Double Helix (рус. Солдат удачи 2: Двойная спираль) — компьютерная игра в жанре шутер от первого лица, разработанная компанией Raven Software и изданная компанией Activision в 2002 году эксклюзивно для ПК.